Sohm steht für:

 eine alte deutsche Maßeinheit, siehe Ohm (Flüssigkeitsmaß)

Sohm ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Sohm (1915–2007), erste Oberlandesgerichtsrätin am OLG Celle
 F. Sohm, Erstbesteiger des Zimba
 Fidelis Sohm, Räuber
 Pascal Sohm (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Sohm (* 1939), österreichischer Politiker (ÖVP), Bürgermeister von Dornbirn
 Rudolph Sohm (1841–1917), deutscher Jurist
 Simon Sohm (* 2001), Schweizer Fußballspieler
 Theodor Sohm (1843–1924), Oberlandgerichtspräsident in Rostock
 Viktor Sohm (1869–1960), österreichischer Skifahrpionier
 Walther Sohm (1909–2001), niederösterreichischer Heimatforscher 
 Willi Sohm (1913–1974), österreichischer Kameramann
 Wolfgang Sohm (Musiker), österreichischer Musiker, ehem. Mitglied von Mnozil Brass
 Wolfgang Sohm (* 1960), österreichischer Konzeptkünstler

Siehe auch:
 Sohm-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Sohms-Laubachia, Gattung der Kreuzblütengewächse
 Archiv Sohm, Sammlung von Kunstbüchern der Staatsgalerie Stuttgart
 Conrad Sohm